Бронислав Мечиславович Янушевич (1861—1917) — ставропольский губернатор в 1906—1915 годах, действительный статский советник.

Биография 
Родился 6 июля 1861 года в семье польских дворян в Бессарабской губернии. Отец — майор.

Высшее образование получил на юридическом факультете в Киевском университете, который окончил в 1885 году. Последовательно исполнял разные судебные должности. До 1892 года состоял председателем съезда мировых судей в Оргеевском уезде Бессарабской губернии, затем — уездным предводителем дворянства. С 1 января 1905 года — действительный статский советник. Был одним из крупнейших землевладельцев в Бессарабии, имел домовладение в городе Кишинёве.

В январе 1906 года по представлению князя С. Д. Урусова был назначен тамбовским губернатором, но уже 2 сентября того же года переведён губернатором в Ставропольскую губернию. В то время Ставрополье было охвачено революционным движением и объявлено на положении чрезвычайной и усиленной охраны. Новому губернатору удалось за короткий срок погасить крестьянские волнения, «тем самым обратив на себя внимание Министерства внутренних дел и самого императора».

Возглавив губернию, занимался реализацией Столыпинской аграрной реформы, в результате чего выросло производство сельскохозяйственной продукции. Также во время губернаторства Яншушевича в регионе велось строительство Армавир-Туапсинской железной дороги. С участием губернатора земство на Ставрополье определило приоритеты в области здравоохранения, народного образования, были открыты около ста начальных школ, увеличилось число коек в больницах, возросло количество врачей, устраивались новые шоссейные дороги, строились мосты. В Ставрополе построили летний и зимний театры, первые кинематографы, новые школы. По инициативе Б. М. Янушевича был открыт учительский институт (1912), готовивший педагогические кадры для всего Северного Кавказа.

29 сентября 1915 года Николай II подписал Указ об отставке Янушевича «согласно прошения по болезни». В октябре того же года покинул Ставропольскую губернию. Скончался 5 февраля 1917 года в Одессе.

По некоторым данным, Б. М. Янушевич был похоронен на несуществующем ныне католическом (польском) кладбище в Ставрополе.

Семья 
Был женат, имел троих детей. Супруга Мария Ильинична Янушевич являлась членом многих благотворительных организаций, возглавляла попечительский совет Ставропольской женской гимназии Св. Александры, дамский комитет при Красном Кресте в городе Ставрополе. Дочь Елена Мовилло во время Гражданской войны отправилась на фронт сестрой милосердия, оказывала помощь раненым на поле боя и за свои заслуги была награждена Георгиевской медалью 4-й степени.

Награды 
 орден Святого Станислава 2-й степени (1897);
 орден Святой Анны 2-й степени (1901);
 орден Святого Владимира 4-й степени (1902);
 орден Святого Владимира 3-й степени (1908);
 орден Святого Станислава 1-й степени (1911);
 орден Святой Анны 1-й степени (1914);
 Высочайшая благодарность (1914).
 греческий Орден Спасителя 4-й степени (1906).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Золотая книга Российской империи.
 Волков С. В. Высшее чиновничество Российской империи : краткий словарь. - Москва : Университет Дмитрия Пожарского, 2016. - 502 с.
 Ерохина О. В. Губернаторство России: история и современность : монография. -Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2018. - 159 с. - (Научная книга).
 История Ставрополья в отчётах губернаторов (1804-1914 годы) : сб. документов / сост.: В. В. Белоконь, О. И. Винокурова ; Комитет Ставропольского края по делам архивов. - Ставрополь : Бюро новостей, 2013. - 504 с. : ил.
 Из содерж.: Янушевич Бронислав Мечиславович. Ставропольский губернатор (1906-1915). - С. 353-356; Всеподданнейший отчёт ставропольского губернатора Б. М. Янушевича. 31 окт. 1915 г. (Эскиз знамени для Ставропольской ополченческой дружины. Николаем II описание знамени утверждено 8 декабря 1914 г.). - С. 383 : фото.
 Край наш Ставрополье : очерки истории / науч. ред. Д. В. Кочура, В. И. Невская. -Ставрополь : Шат-гора, 1999. - 525 с. : ил.
 Памятная книжка Ставропольской губернии на 1913 год / Ставропольское губернское правление. - Ставрополь : Тип. губернского правления, 1913. - С. 191.
 Российское дворянство в революции 1905 года: «беседы» губернских предводителей / сост. И. В. Лукоянов ; Санкт-Петербургский институт истории РАН. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017.-512 с.
 Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1-е сентября 1907 года / Инспекторский отдел собственной е. и. в. канцелярии. - Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1906.-Из содерж.: Янушевич Бронислав Мечиславович. - С. 1465.
 Судавцов И. Д. Римма Иванова - героиня Первой мировой войны : монография. -Ставрополь : Ставролит, 2017. -249, [1] с. : ил.
 Урусов С. Д. Записки ; Три года государственной службы. - Москва : Новое литературное обозрение, 2009. - 853 с. - (Россия в мемуарах).
 Энциклопедический словарь Ставропольского края. - Ставрополь : Изд-во СГУ, 2006. - 457 с. : ил. Из содерж.: Янушевич Бронислав Мечиславович. - С. 452 : фото.
 Асланова Э. Р. Общественная деятельность жён ставропольской элиты начала XX в. Мария Ильинична Янушевич / Э. Р. Асланова, О. И. Шафранова // Цивилизационный образ будущего России: пути и средства достижения : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 9 дек. 2020 г.). - Ставрополь, 2020. - С. 15-20.
 Беликов Г. А. Польский шляхтич на службе у России : (генерал-лейтенант Б. М. Янушевич, 1906-1917 гг.) // Беликов Г. А. Ставропольские генерал-губернаторы. -Ставрополь : Параграф, 2014. - С. 158-165 : ил.
 Высочайшая награда: [начальник губернии Б. М. Янушевич награждён орденом Станислава I степени] // Северокавказская газета. - 1911.-4 янв. - С. 3.
 Громова Е. Б. Первая Ставрополь-Кавказская губернская выставка животноводства // Ставропольский хронограф на 2011 год. - Ставрополь, 2011. - С. 241-246.
 Имени Б. М. Янушевича : [об открытии двух бесплатных кроватей при городском хирургическом бараке им. А. Ф. Нетерова на средства, которые представители туркменского народа пожертвовали, желая выразить свою признательность ставропольскому губернатору Б. М. Янушевичу] // Северокавказский край. - 1915.-29 нояб. - С. 3.
 Макарова Т. Первая мировая война: благотворительность в Ставропольской губернии // Ставропольские губернские ведомости. -2014.-20 авг.
 Местная жизнь : [11 марта Б. Янушевичу пожалован знак отличия Красного Креста] // Северокавказский край. - 1916. - 23 июня. - С. 2.
 Местная жизнь : [начальнику губернии Б. М. Янушевичу пожалована за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г. светло-бронзовая медаль для ношения на груди на ленте Белого Орла] // Северокавказский край, - 1915.-27 мая.-С. 3.
 Отъезд Б. М. и М. И. Янушевичей : [из Ставрополя 6 октября 1915 г.] // Северокавказский край. - 1915.-8 окт. - С. 3.
 Пономаренко В. Приезд губернатора Янушевича в Арзгир [1913] // Заря, Арзгирский р-н. - 1998. - 15 мая. - С. 3.
 Похоронная процессия : [о прощании жителей г. Ставрополя с Риммой Ивановой, которая за мужество и героизм была посмертно награждена сугубо военным орденом -Святого Великомученика Георгия Победоносца IV степени] // Ссвсрокавказский край. -1915. - 30 сент. - С. 3.
 Протоиерей Симеон Никольский. Прощание духовенства с Б. М. и М. И. Янушевичами : [ставропольским губернатором и его женой]. По поводу ухода Б. М. Янушевича с поста губернатора по болезни // Ставропольские епархиальные ведомости. - 1915. -№ 39. - С. 1304- 1310: портр.
 Прощание учреждений с Б. М. и М. И. Янушевичами ; Прощание духовенства... ; Прощание ставропольского общества... [Б. М. Янушевич был на посту губернатора в течение 10 лет] // Северокавказский край. - 1915. - 7 окт. - С. 3.
 С соизволении Государя Императора её Императорское Величество государыня императрица Мария Феодоровна, августейшая покровительница Российского общества Красного Креста, всемилостивейше пожаловала в 11 день марта 1916 г. председателю Ставропольского местного управления Красного Креста, ныне тайному советнику Брониславу Янушевичу, знак отличия Красного Креста // Северокавказский край. - 1916. -23 июня. - С. 2.
 [14 сентября 1906 г. вступил в должность ставропольский губернатор Б. М. Янушевич] // Ставропольский вестник. - 1906. - 16 нояб. - С. 2. - (Городской дневник).
 Янушевич Бронислав Мечиславович : портрет // Сборник сведений о Северном Кавказе. - Ставрополь, 1912. - Т. 7. - С. 11.
 Янушевич Бронислав Мечиславович : [скончался 6 февраля 1917 г. в Одессе] // Русское слово. - 1917.-6 февр. - С. 1.
 Подвиг во имя России : библиогр. указатель с дайджестом / сост. В. В. Залевских ; НИИ археологии и древней истории Северного Кавказа, СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова. -Ставрополь : Дизайн-студия Б, 2015. - 434, [1] с., [2] л. цв. ил. - (К 100-летию начала Первой мировой войны). - Именной указатель: с. 44, 60, 63, 105-107, 123-124, 205, 234, 246, 262,272,279,311.

Ссылки 
 

Тамбовские губернаторы
Ставропольские губернаторы
Выпускники юридического факультета Киевского университета Св. Владимира
Действительные статские советники